Яна Новотна була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Ліндсі Девенпорт.

Мартіна Хінгіс виграла титул, перемігши у фіналі Девенпорт з рахунком 7–5, 6–7, 7–6.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

  Мартіна Хінгіс (переможниця)
  Яна Новотна (чвертьфінал)
  Аманда Кетцер (чвертьфінал)
  Моніка Селеш (чвертьфінал)
  Ліндсі Девенпорт (фінал)
  Іва Майолі (1-ше коло)
  Іріна Спирля (півфінал)
  Аранча Санчес Вікаріо (півфінал)

Сітка

Фінал

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 Advanta Championships 1997 of Philadelphia Draw

Тур WTA 1997
1997